069  – codice che designa l'Osservatorio astronomico Baldone, nei pressi di Riga